Тунчэн — ряд китайских топонимов:
 Тунчэн (Аньцин) (桐城) — городской уезд городского округа Аньцин провинции Аньхой (КНР).
 Тунчэн (Сяньнин) (通城) — уезд городского округа Сяньнин провинции Хубэй (КНР).